

Geografia 
 Antartide
 Ghiacciaio Tyler – ghiacciaio sulla costa di Borchgrevink
 Stati Uniti d'America
 Tyler – città della Contea di Lincoln, Minnesota
 Tyler – città della Contea di Smith, Texas

Persone

Tyler
 Tyler, the Creator – rapper, produttore discografico e stilista statunitense
 Aisha Tyler – attrice e scrittrice statunitense
 Albert Tyler – astista statunitense
 Amina Tyler – attivista e blogger tunisina
 Anne Tyler – scrittrice statunitense
 Arthur Walter Tyler – bobbista statunitense
 B.J. Tyler – ex cestista statunitense
 Bonnie Tyler – cantante britannica
 Brandon Tyler – attore statunitense
 Brian Tyler – compositore statunitense
 Carol Tyler, nota anche con lo pseudonimo di C. Tyler – fumettista statunitense
 Daniel Tyler – generale statunitense
 Elton Tyler – ex cestista statunitense
 Francis Tyler – bobbista statunitense
 Fred Tyler – ex nuotatore statunitense
 Ginny Tyler – doppiatrice statunitense
 James Hoge Tyler – politico statunitense
 James Michael Tyler – attore statunitense
 Jeremy Tyler – cestista statunitense
 John Tyler – decimo presidente degli Stati Uniti
 John Tyler Senior – politico statunitense, padre di John Tyler
 Judy Tyler, pseudonimo di Judith Mae Hess – attrice e ballerina statunitense
 Julia Tyler – first lady statunitense, seconda moglie di John Tyler
 Lexxi Tyler – attrice pornografica statunitense
 Mia Tyler, nome d'arte di Mia Abagale Tallarico – stilista e attrice statunitense, figlia di Steven
 Letitia Tyler – first lady statunitense, moglie di John Tyler
 Liv Tyler – attrice statunitense
 Mark Tyler – calciatore inglese
 Mary Tyler Moore – attrice statunitense
 Michelle Tyler – ex tennista britannica
 Robert Tyler – ex giocatore di football americano statunitense
 Steven Tyler – cantautore, polistrumentista e attore statunitense
 Tarzan Tyler, ring name di Camille Tourville – wrestler e manager di wrestling canadese
 Terry Tyler – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Tom Tyler – attore statunitense
 Walter H. Tyler – scenografo statunitense
 Wat Tyler – capo della rivolta inglese dei contadini del 1381

Cognomi composti
 Dorothy Odam-Tyler – altista britannica

Altro 
 113333 Tyler – asteroide
 Tyler – nome proprio di persona maschile inglese
 Tyler – personaggio della serie animata canadese A tutto reality
 Rick Tyler, più conosciuto come Hourman – personaggio immaginario della DC Comics
 Rose Tyler – personaggio della serie televisiva britannica Doctor Who